Monotrema är ett släkte av gräsväxter. Monotrema ingår i familjen Rapateaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Monotrema

es:Monotrema